«Са́нтос» (, ) — бразильский футбольный клуб из города Сантус в штате Сан-Паулу. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата (наряду с «Сан-Паулу» (классико Сан-Сан), «Коринтиансом» (самое принципиальное противостояние) и «Палмейрасом») и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователем Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. В 2000 году «Сантос» занял пятое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА.

«Сантос» — единственный (из 12) бразильский традиционный суперклуб, базирующийся не в столице своего штата (город Сантус является морскими воротами для Сан-Паулу).

Согласно решению Конфедерации футбола Бразилии от декабря 2010 года, победы в старом Кубке Бразилии (1959—1968) были приравнены к титулу чемпиона Бразилии. Таким образом, «Сантос» с восемью титулами, шесть из которых были завоёваны во времена Пеле, стал одним из самых титулованных клубов — чемпионов Бразилии (наряду с «Палмейрасом», которому были добавлены четыре титула).

История

Основание, первые годы 

Клуб был основан 14 апреля 1912 года, по совпадению, в тот же день затонул «Титаник». До середины 1950-х годов «Сантос» лишь однажды, в 1935 году выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. Команда была очень близка к титулу в 1927 году, но лучшая в Бразилии атака, забившая в ворота соперников 100 мячей, нивелировалась не очень хорошей обороной, и в результате чемпионат штата выиграла «Палестра Италия» (ныне — «Палмейрас»), обогнавшая «рыб» в финальном турнире на одно очко.

«Эра Пеле» 
Появление в клубе в 1955 году Пеле стало дополнительным стимулом к формированию сильнейшей команды мира начала 1960-х годов. Рядом с ним в 1950—1960-х годах играли Жилмар, Мауро Рамос, Жоэл, Лима, Дорвал, Менгалвио, Коутиньо, Пепе, Карлос Алберто Торрес, Орландо. «Сантос» в 1960-е был олицетворением бразильского футбола, из-за чего команду часто приглашали принять участвовать в различных международных турах. «Сантос» стал первым бразильским клубом, сыгравшим на пяти континентах — в Америке, Азии, Африке, Европе и Океании.

В «эпоху Пеле» «Сантос» пять раз подряд выиграл Кубок Бразилии, фактически становясь лучшей командой страны (в конце 2010 года КБФ приравняла старый Кубок Бразилии (он же «Чаша Бразилии», или «Трофей Бразилии») и Кубок Робертана к титулам чемпиона страны), по два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок, 10 чемпионатов штата, Суперкубок межконтинентальных чемпионов. Большое количество игроков одновременно выступало и за сборную Бразилии. В 1962 году «Сантос» выиграл все турниры, в которых принял участие.

После Пеле 
После ухода Пеле и сопутствующего поколения игроков «Сантос» лишь эпизодически напоминал о себе в 1970-90-е годы. Становление по-настоящему сильной команды началось с конца 1990-х годов, когда «Сантос» выиграл первый за 29 лет международный трофей — Кубок КОНМЕБОЛ в 1998 году. При тренере Вандерлее Лушембурго «Сантос» в 2002 и 2004 годах становился чемпионом Бразилии, а в 2003 году, также впервые с 1960-х, дошёл до финала Кубка Либертадорес, где уступил «Боке Хуниорс». В начале XXI века «Сантос» вновь рассматривался как один из главных фаворитов во всех соревнованиях, в которых принимал участие.

В 2007 году «Сантос» стал чемпионом штата Сан-Паулу, дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес и занял второе место по итогам чемпионата Бразилии.

В 2010 году титулы 1960-х годов в Кубке Бразилии и Кубке Робертао были приравнены к чемпионским. Тем самым, «Сантос» вместе с «Палмейрасом» стал самым титулованным клубом страны по числу чемпионских титулов на обще-бразильской арене.

В 2011 году, после очередной победы в Лиге Паулисте, «Сантос», ведомый такими звёздами, как Элано и Неймар, вышел в финал Кубка Либертадорес и, обыграв уругвайскую команду «Пеньяроль» с общим счётом 2:1, завоевал Кубок Либертадорес в третий раз.

Во второй половине 2012 года из «Сантоса» ушёл Гансо, в стан принципиальных соперников, «Сан-Паулу», с которым игрок вскоре выиграл Южноамериканский кубок. 3 июня 2013 года клуб объявил об уходе Неймара. Его трансфер в «Барселону» стал рекордным для клуба (57 млн евро).

В 1960-е годы «Сантос» был вторым по популярности клубом Бразилии, а по данным опроса Ibope 1969 года, «Сантос» сумел опередить «Фламенго» и занять первое место. Несмотря на снижение количества болельщиков в следующие десятилетия, «Сантос» для многих бразильцев зачастую становился «второй любимой командой». По состоянию на 2012 год «Сантос» занимал восьмое место среди самых популярных клубов Бразилии.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="silver" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="silver" align="left" |
|-----

Символы 
Символом клуба является акула, одетая в форму «Сантоса». По этой причине игроков клуба называют «Рыбы», ведь город Сантус — это морской порт.

Стадион 
Стадион команды, «Вила-Белмиро», вмещает немногим более 20 тыс. человек. По этой причине «провинциальная» команда важнейшие матчи проводит в Сан-Паулу, на «Морумби» или «Пакаэмбу». В финалах же Межконтинентального Кубка в 1960-е годы «Сантос» и вовсе выбирал домашней ареной «Маракану» с целью привлечь больше болельщиков.

Форма 
 Основная форма команды: белые футболки, трусы и гетры.
 Запасная форма: футболки в вертикальную чёрно-белую полоску, чёрные трусы и гетры.

Достижения 

Футбол
  Чемпион штата Сан-Паулу (22): 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
 / Победитель Турнира Рио-Сан-Паулу (5): 1959, 1963, 1964, 1966, 1997
  Чемпион Бразилии (8): Кубок Бразилии 1961, КБ 1962, КБ 1963, КБ 1964, КБ 1965, Кубок Робертан 1968, Серия A 2002, Серия A 2004
  Чемпион нового Кубка Бразилии (1): 2010
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1962, 1963, 2011
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 2003, 2020
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1998
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2012
  Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1962, 1963
  Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов (1): 1968, в том числе в межконтинентальной части над миланским «Интером»
Мини-футбол

  Чемпион Бразилии (1): 2011

Статистика выступлений в Серии A с 2001 года 

 Победили в плей-офф.

Знаменитые игроки 

Список составлен согласно информации на официальном сайте клуба. В данный список включены футболисты, сыгравшие свыше 100 матчей за клуб, либо забившие свыше 50 голов.

Из игроков клуба, выступавших в 2010-е годы, вышеуказанным показателям соответствуют:

Известные тренеры 
  Лула (1952; 1954—1966) — 2 Межконтинентальных кубка, 2 Кубка Либертадорес, 5 Кубков Бразилии (чемпионы Бразилии), 4 турнира Рио-Сан-Паулу, 8 титулов Лиги Паулиста (21 трофей)
  Антониньо Фернандес (1950; 1951; 1953; 1967—1971) — 1 Суперкубок межконтинентальных чемпионов, 1 Кубок Робертао (чемпионы Бразилии), 3 титула Лиги Паулиста (5 трофеев)
  Вандерлей Лушембурго (1997; 2004; 2006—2007; 2009) — 1 титул чемпионов Бразилии, 1 турнир Рио-Сан-Паулу, 2 титула Лиги Паулиста (4 трофея)
  Муриси Рамальо (2011) — 1 Кубок Либертадорес, 2 титула Лиги Паулиста (3 трофея)
  Эмерсон Леао (1998—1999; 2002—2004; 2008) — 1 Кубок КОНМЕБОЛ, 1 титул чемпионов Бразилии (2 трофея)
  Доривал Жуниор (2010; 2015—2017) — 1 Кубок Бразилии, 2 титула Лиги Паулиста (3 трофея)
  Билу́ (1935—1937; 1945) — 1 титул Лиги Паулиста
  Пепе (1972—1974; 1975; 1979—1980; 1989—1990; 1993—1994) — 1 титул Лиги Паулиста
  Шико Формига (1962; 1978—1979; 1982—1984; 1986—1987) — 1 титул Лиги Паулиста
  Карлос Жозе Кастильо (1984—1986) — 1 титул Лиги Паулиста
  Урбано Калдейра (1913—1932)

Примечания

Ссылки